Arza ist der Familienname folgender Personen:

 Donaldo Arza (* 1946), panamaischer Leichtathlet
 José Arza (* 1969), spanischer Baseballspieler
 Juan Arza (1923–2011), spanischer Fußballspieler und -trainer

Arza bezeichnet als Ortsname:

 Arza (Lhari) (阿扎乡), eine Gemeinde im Kreis Lhari des Regierungsbezirks Nagqu im Autonomen Gebiet Tibet der VR China

Siehe auch:
 Arsa